La palabra Guaso tiene varios significados:

Guaso población de la comarca del Sobrarbe en Huesca (España).
Guaso, sinónimo de Huaso.